|- align="center"
|align="left"| Jacky Ickx
|1967-1979
|0
|120
|114
|13
|8
|25
|14
|181
|- align="center"
|align="left"| Judži Ide
|
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jésus Iglesias
|1955
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Taki Inoue
|1994-1995
|0
|18
|18
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Innes Ireland
|1959-1966
|0
|53
|50
|0
|1
|4
|1
|47
|- align="center"
|align="left"| Eddie Irvine
|1993-2002
|0
|148
|147
|0
|4
|26
|1
|191
|- align="center"
|align="left"| Chris Irwin
|1966-1967
|0
|10
|10
|0
|0
|0
|0
|2
|}

I